Бала́ндін — російське прізвище.

 Баландін Василь Максимович (1920—1988) — радянський артилерист, Герой Радянського Союзу.
 Баландін Василь Петрович (1904—1973) — заступник наркома авіаційної промисловості СРСР, , Герой Соціалістичної Праці.
 Баландін Володимир Олександрович (1923—1944) — радянський льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Баландін Олександр Володимирович (* 1981) — український рукоборець, майстер спорту міжнародного класу, тренер.
 Баландін Олександр Миколайович (* 1953) — льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу.
 Баландін Олексій Васильович (1961—2009) — російський спецпризначенець, Герой Росії.
 Баландін Михайло Фокович (1922—2001) — радянський офіцер-піхотинець, Герой Радянського Союзу.

Прізвища